Staudacher ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Staudacher (1912–1997), deutscher Zimmermeister und Politiker (CSU), Bürgermeister und MdL Bayern
 Arnold Staudacher, österreichischer Brigadier des Bundesheeres
 Christoph Staudacher (* 1980), österreichischer Politiker (FPK)
 Cornelia Staudacher, deutsche Autorin
 Georg Staudacher (1965–2007), österreichischer Theaterregisseur, Drehbuchautor und Schauspieler
 Emil Staudacher  (1898–1977), Schweizer Ingenieur für Holzbau
 Erich Staudacher (* 1954), deutscher Generalmajor und Chef des Stabes im Führungsstab der Luftwaffe
 Hans Staudacher (1923–2021), österreichischer Maler
 Horst Staudacher (* 1939), deutscher Radrennfahrer 
 Matthias Staudacher (* 1963), deutscher theoretischer Physiker
 Michael Staudacher (* 1865), deutscher Filmmusikkomponist und Hochschullehrer in Südkorea
 Nikolaus Staudacher (1660–1736), Jesuitenpater und Fürstenberater
 Patrick Staudacher (* 1980), italienischer Skirennläufer
 Vitus Staudacher (1850–1925), deutscher Violinist und Landschaftsmaler
 Walter Staudacher (Förster) (1871–1933), Oberförster und Wissenschaftler (Moorgeologie), legte die Grundlagen zur naturwissenschaftlichen und archäologischen Erforschung des Federseegebietes
 Walter Staudacher (1900–1968), deutscher Diplomat
 Wilhelm Staudacher (* 1945), deutscher politischer Beamter
 Wilhelm Staudacher (Lyriker) (1928–1995), deutscher Lyriker und Mundartdichter